Acadêmicos do Sossego est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval Niterói

  D2 Carnaval Niterói

 D3 Carnaval Rio

 D4 Carnaval Rio

 D5 Carnaval Rio

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro
Niterói